Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1900 rozegrano w dniach 25 czerwca – 4 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Blanche Bingley Hillyard -  Charlotte Cooper 4–6, 6–4, 6–4

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Laurie Doherty -  Herbert Roper Barrett /  Harold Nisbet 9–7, 7–5, 4–6, 3–6, 6–3

Przypisy 

1900 w tenisie ziemnym
1900 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat